Книга Буття - може позначати

 Книга Буття
 Книга буття українського народу